Глици́н:

 Глицин — аминокислота, входит в состав белков, применяется как лекарственное средство.
 Глицин-фото — n-оксифениламиноуксусная кислота, проявляющее вещество, входит в состав проявителей.

См. также 
 Глицин в Викисловаре